У́лица Мари́и Улья́новой (с 1958 года до 8 мая 1963 года — Тре́тья у́лица Строи́телей) — улица, расположенная в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории Ломоносовского района.

История 
Улица была образована в 1958 году и получила название Тре́тья у́лица Строи́телей. 8 мая 1963 года улица получила современное название в память об участнице революционного движения, сестре В. И. Ленина М. И. Ульяновой (1878—1937).

В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» главный герой Женя Лукашин проживает по адресу 3-я улица Строителей, д. 25, кв. 12, однако фильм был снят в 1975 году, через десятилетие после переименования данной улицы.
В романе И. А. Ефремова «Лезвие бритвы» врачу Гирину нужно было ехать на Третью улицу Строителей.

Расположение 
Улица Марии Ульяновой проходит от Ленинского проспекта на северо-запад до проспекта Вернадского. На всём своём протяжении улица представляет собой бульвар. Нумерация начинается от Ленинского проспекта.

Примечательные здания и сооружения 
По чётной стороне:

 6 — жилой дом. Здесь жил хоровой дирижёр Борис Тевлин.

По нечетной стороне
 27 — В доме жил телеведущий Андрей Рыбакин.
17 корпус 1 — в доме, в подвальном помещении, располагалась штаб-квартира Национал-большевистской партии, известная под названием «Бункер».

Транспорт

Автобус 
224: Улица Марии Ульяновой — проспект Вернадского — ст.м. «Проспект Вернадского» — улица Лобачевского — 31-я городская больница — улица Обручева — ст.м. «Калужская» — Севастопольский проспект — Херсонская улица — Керченская улица — улица Каховка — ст.м. «Каховская» — Большая Юшуньская улица
138: Улица Марии Ульяновой — проспект Вернадского — ст.м. «Университет» — ст.м. «Фрунзенская» — Комсомольский проспект — ст.м. «Парк культуры»

Метро 
 Станции метро «Проспект Вернадского» Сокольнической линии и «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии — юго-западнее улицы, на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова.
 Станция метро «Университет» Сокольнической линии — северо-восточнее улицы, на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта.
 Станция метро «Новаторская» Большой кольцевой линии — юго-восточнее улицы, на улице Новаторов вблизи пересечения с Ленинским проспектом.

Примечания 

Переименованные улицы Москвы
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы Москвы, появившиеся в 1958 году